L'édition 2001 du tournoi de tennis d'Umag se déroule du 16 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 Carlos Moyà remporte le tournoi en simple en battant en finale Jérôme Golmard. Il s'agit de son  ATP en simple.
 En double, Andrés Schneiter et Sergio Roitman s'imposent en finale face à Ivan Ljubičić et Lovro Zovko. Ils remportent chacun leur  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Umag
 Saison 2001 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel
 
 

Umag
ATP 2001
2001 en Croatie
Tennis en juillet 2001